El acrónimo SBK puede referirse a:
 Campeonato Mundial de Superbikes; competición de motociclismo.
 Superbike; tipo de motocicleta.
 Snowboard Kids; videojuego de snowboard.
 Sonic y el Caballero Negro; videojuego para Wii (Sonic and the Black Knight en inglés).
 SBKP; código del aeropuerto brasileño de Campinas.
 SBK Records, una discográfica desaparecida, parte del Grupo Capitol